«Ла Фениче», «Фени́че» ( — «Феникс») — оперный театр, открывшийся в Венеции 16 мая  года премьерой оперы Паизиелло «Игры в Агридженто» («Агриджентские игры»).

В названии отражено то обстоятельство, что театр дважды подымался как феникс из пепла — первый раз после пожара  года и второй после судебных баталий. Вновь горел в  и  годах, но каждый раз восстанавливался.

Во время Первой мировой войны театр не работал. В 1996 году в театре вновь случился сильный пожар. Театр открылся после восьмилетней реставрации в  году постановкой оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Среди исторических премьер, состоявшихся в театре «Ла Фениче»:
 11 марта  — «Риголетто» Джузеппе Верди (Риголетто — Феличе Варези, Джильда — , Герцог— )
 6 марта  — «Травиата» Джузеппе Верди (Виолетта — , Альфредо — )
 май  — «Мандрагора» Марио Кастельнуово-Тедеско
 11 сентября  — «Похождения повесы» Игоря Стравинского (Энн Трулав — Элизабет Шварцкопф)
 14 сентября  — «» Бенджамина Бриттена (Питер Квинт — Питер Пирс, Гувернантка — , Майлс — Дэвид Хеммингс)

Примечания

Литература 
 Thierry Beauvert (1995), Opera Houses of the World, New York: The Vendome Press. 
 Romanelli, Giandomenico et al (1997), Gran Teatro La Fenice, Cologne: Evergreen.

Ссылки 

 Сайт театра
 «Two jailed for La Fenice arson» (BBC News)
 «Arsonist of La Fenice released after 16 months»
 «Teatro la Fenice di Venezia: the long (and shamy) story of a reconstruction»

Венецианские театры XVIII века
Оперные театры Венеции
Театры, основанные в 1792 году
Здания и сооружения, построенные в 1792 году
Театры, построенные в 1790-е годы
Появились в 1792 году в Италии
Здания и сооружения Сан-Марко